Oasis ("oasi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Oasi (Oasis) – film del 1955 diretto da Yves Allégret 
 Oasis – film del 2002 diretto da Lee Chang-dong

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Oasis – comunità non incorporata della Contea di Mono, California
 Oasis – census-designated place della contea di Riverside, California
 Oasis – località della Contea di Elko, Nevada
 Oasis – census-designated place della Contea di Sierra, Nuovo Messico
 Oasis – census-designated place della contea di Millard, Utah
 Oasis – città della Contea di Waushara, Wisconsin

Musica 
 Oasis – gruppo musicale britannico
 Oasis – album e brano contenuto nello stesso album di Il Guardiano Del Faro del 1978
 Oasis – album di Roberta Flack del 1988
 Oasis – album dei Tangerine Dream del 1997
 Oasis – singolo dei Do As Infinity del 2000
 OASIS – singolo di Gackt del 2000
 Oasis – album di J Balvin e Bad Bunny del 2019

Altro 
 Oasis – bevanda a base di frutta
 Oasi (Oasis) – episodio della prima stagione di Star Trek: Enterprise
 OASIS Open Document Format for Office Applications (Formato OASIS Open Document per Applicazioni da Ufficio) – formato aperto per file di documento per l'archiviazione e lo scambio di documenti per la produttività di ufficio
 Oasis of the Seas – nave da crociera costruita dalla Royal Caribbean International
 Oasis – rivista mensile italiana di fotonaturalismo